Shirley Fry Irvin ha battuto in finale Doris Hart 6-3 3-6 6-3.

Teste di serie
 Doris Hart (finalista)
 Margaret Osborne duPont (semifinali)
 Shirley Fry Irvin (campionessa)
 Jean Barbara Walker-Smith (semifinali)
 Beverley Baker (quarti di finale)
 Thelma Long (quarti di finale)
 Nelly Adamson (quarti di finale)
 Joy Mottram (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1951